Ки́прская федера́ция футбо́ла () — главный футбольный орган на Кипре. Проводит различные внутренние соревнования: чемпионат Кипра, Кубок Кипра, Суперкубок Кипра и контролирует сборную Кипра. Член ФИФА с 1948 года. Член УЕФА с 1962 года. Штаб-квартира расположена в Никосии.

Футбол на Кипр был завезён выходцами из Англии в начале XX века. Вскоре стали создаваться футбольные клубы. В 1934 году в Никосии клубы образовали Кипрская федерацию футбола. В 2007 году КФА переехала в новую штаб-квартиру в Никосии. В церемонии открытия приняли участие президент УЕФА Мишель Платини и президент Кипра Тассос Пападопулос.

Ссылки 
 Официальный сайт

Кипр
Спортивные организации Кипра
Организации, основанные в 1934 году